est une expression anglaise signifiant « nuit et jour ». Elle peut faire référence à :

Série télévisée 

 , soap opera britannique diffusée du  au  sur .

Littérature

Théâtre 

 , pièce de théâtre le  ;
 Night and Day, ballet en 1 acte et 3 scènes, chorégraphié par Marius Petipa sur la musique de .

Roman 

 , roman de  publié en 2009 ;
 , titre anglais de Nuit et Jour, roman de  publié le .

Cinéma 

 , titre original de Nuit et Jour, film américain de  sorti le  ;
 , titre original de Nuit et Jour, film français de Chantal Akerman sorti le  ;
 , film sud-coréen de  sorti le  ;
 , film américain de  sorti le .

Musique

Chanson 

 Night and Day, chanson de  sortie en 1932 ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti en 1994 ;
 , chanson de Léo Ferré présente sur l'album Il n'y a plus rien sorti en 1973.

Album 

 , album de  sorti en  ;
 , album de  sorti en 1976 ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le .

Divers 

 , œuvre du métro de Paris ;
 Night & Day, commerce de proximité en Belgique.

Voir aussi